Карбонат кальция-калия — неорганическое соединение,
комплексная соль калия, кальция и угольной кислоты
с формулой KCa(CO),
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречаются минералы бючлиит  и файрчильдит  — KCa(CO) с примесями.
 Сплавление карбонатов кальция и калия:
 K2CO3{} + CaCO3{} ->[340{-}585~^\circ\text{C}] K2Ca(CO3)2

Физические свойства 
Карбонат кальция-калия образует бесцветные кристаллы двух модификаций:
 файрчильдит — гексагональная сингония, пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,5294 нм, c = 1,3355 нм, Z = 2;
 бючлиит — тригональная сингония, пространственная группа P 2/m, параметры ячейки a = 0,53822 нм, c = 1,8156 нм, Z = 3.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 

Соединения калия
Соли кальция
калия
Соединения кальция по алфавиту